Dangerous est un mot anglais signifiant dangereux.

Cinéma et télévision 
Dangerous est le titre de plusieurs œuvres :
 , titre original de L'Intruse (1935), film d'Alfred E. Green ;
 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur FOX8 ;
 Dangerous (2021), film de David Hackl.

Musique

Groupe 

 , groupe de punk hardcore australien.

Album 

 , album de Bar-Kays sorti en  ;
 , album de Natalie Cole sorti le  ;
 , album d'Andy Taylor sorti en  ;
 , album de Bill Hicks sorti en  ;
 , album de Michael Jackson sorti le  ;
 , album de Yandel sorti le .

Chanson 

 , single de  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Busta Rhymes présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cascada présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Guetta présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de James Blunt présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kardinal Offishall et Akon présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de M. Pokora présente sur l'album MP3 sorti le  ;
 , chanson de Michael Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Roxette présente sur l'album Look Sharp! sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Hydra sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .